Шола́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер. Населення —  осіб (2010).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південь від Парижа, 155 км на північ від Монпельє, 50 км на північний захід від Манда.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Шолак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лозер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лозер